Дамблен може да се односи на:

 Дамблен (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Дамблен (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези